Rapaport (variantes : Rappaport, Rapoport ou Rappoport) est un patronyme d'origine ashkénaze porté notamment par :

Rapaport
 Alexandra Rapaport (née en 1971), actrice suédoise ;
 Henri Rapaport (1914-2014), résistant et journaliste français ;
 Ionel Rapaport (1909-1972), médecin d'origine roumaine, spécialiste en endocrinologie et en psychopathologie ;
 Matilda Rapaport (1986-2016), skieuse alpine suédoise.

Rappaport
 Ben Rappaport (né en 1986), acteur américain ;
 David Rappaport (1951-1990), acteur britannique ;
 Dovid Rappaport (1890-1941), dirige la Yechiva Ohel Torah-Baranovich, établie à  Baranavitchy (Baranowicze) en Biélorussie, avec le rabbin Elchanan Wasserman ;
 Herbert Rappaport (1908-1983), cinéaste soviétique ;
 Michael Rapaport (né en 1970), acteur et réalisateur américain ;
 Roland Rappaport (1933-2017) avocat français engagé ;
 Roy A. Rappaport (1926-1997), anthropologue américain.

Rapoport
 Anatol Rapoport (1911-2007),psychologue et mathématicien américain ;
 David Rapoport (né en 1883), résistant juif français ;
 Ingeborg Rapoport (1912-2017), pédiatre allemande ;
 Jacques Rapoport (né en 1952), haut fonctionnaire et administrateur de sociétés français ;
 Michael Rapoport (né en 1948), mathématicien américain ;
 Nathan Rapoport (1911-1987), sculpteur polonais ;
 Solomon Judah Loeb Rapoport (1790-1867), rabbin orthodoxe galicien.

Rappoport
 Charles Rappoport (1865-1941), militant communiste français ;
 Ksenia Rappoport (née en 1974), actrice russe ;
 Pavel Rappoport (1913-1988), historien soviétique.

Voir aussi 
 Règle de Rapoport
 Je ne suis pas Rappaport, pièce de théâtre de Herb Gardner 
 I'm Not Rappaport, son adaptation cinématographique
Patronyme juif